Mauermayer ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Mauermayer (1913–1995), deutsche Leichtathletin
 Josef Mauermayer, deutscher Motorradrennfahrer
 Wolfgang Mauermayer (1911–1994), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Mauermayr